Спилео (, пещера) може да се отнася за:

 Спилео, село в Гърция, дем Гревена, област Западна Македония;
 Испитли, на гръцки Спилео, село в Гърция, дем Орестиада, област Източна Македония и Тракия.